Az 1991-es női vízilabda-Európa-bajnokságot Görögországban, Athénban rendezték 1991. augusztus 18. és augusztus 25. között. Vízilabdában ez volt a negyedik női Európa-bajnokság.

A magyar válogatott nyerte a kontinenstornát, története során először. A döntőben a címvédő holland csapatot győzték le 11–8-ra.

Lebonyolítás 
A 8 csapatot 2 darab, 4 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott tovább az elődöntőbe. Az elődöntő győztesei játszották a döntőt, a vesztesek a bronzéremért mérkőzhettek. A csoportkör harmadik és negyedik helyezettjei az 5., illetve a 7. helyért játszhattak.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

Elődöntők

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő 

A magyar válogatott kerete: Szalkay Orsolya, Gruber Laura, Dancsa Katalin, Tóth Noémi, Stieber Mercédesz, Vicze Edit, Takács Ildikó, Rafael Irén, Nagy Katalin, Kertész Zsuzsa, Rónaszéki Ildikó, Kókai Ildikó, Huff Zsuzsanna, Szamosi Csilla.

Végeredmény

Források 
 Magyar Sport Évkönyve – 1992. Trio Budapest Bt. ISSN 0460-5756

Kapcsolódó szócikkek 
 1991-es férfi vízilabda-Európa-bajnokság

N1991
Európa-bajnokság